João Usberco é um professor e autor de livros didáticos brasileiro.

Biografia
É licenciado em Ciências Farmacêuticas pela USP, especialista em análises clínicas e toxicológicas, professor de Química na rede particular de ensino de São Paulo e professor de Química do Anglo Vestibulares (São Paulo, SP).

Obras do autor
 A Composição dos Alimentos - A química envolvida na alimentação
 Coleção - Química
Coleção Química no corpo humano
 Química - volume 1 - Química Geral
Química - volume 2 - Físico - Química
Química - volume 3 - Química Orgânica
Química - volume único
Química e aparência - A química envolvida na higiene pessoal
Química Essencial

Autores de livros didáticos do Brasil
Professores do Brasil
Alunos da Universidade de São Paulo